Endymion steht für

 Endymion (Mythologie), Geliebter der Selene-Artemis in der griechischen Mythologie
 Endymion (Charpentier), Interludes (1681) von Marc-Antoine Charpentier
 HMS Endymion, mehrere Kriegsschiffe der Royal Navy
 Endymion (Keats), episches Gedicht (1817) von John Keats
 Endymion (Disraeli), Roman von Benjamin Disraeli
 (342) Endymion, Hauptgürtel-Asteroid
 Endymion (Bennett), Opern-Ballett (1927) von Robert Russell Bennett
 USS Endymion, ARL-9, Hilfsschiffs der US-Marine, siehe Liste der Hilfsschiffe der United States Navy#Kleine Werkstattschiffe (ARL)
 Endymion (Simmons), Ein Zweiteiler in Romanform von Dan Simmons, bestehend aus Pforten der Zeit (1995) und Die Auferstehung (1997)
 Endymion, Mondkrater
 Endymion (DJ-Duo), Hardcore Techno Band
 Endymion (Band), Funeral-Doom-Band
 veraltete Bezeichnung der Pflanzengattung Hasenglöckchen (heute Hyacinthoides)